

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Lucia a Cermignano (TE)
 Chiesa di Santa Lucia a Magliano de' Marsi (AQ) 
 Chiesa di Santa Lucia a Rocca di Cambio (AQ)

Basilicata 
 Chiesa di Santa Lucia a Matera
 Chiesa di Santa Lucia a Potenza

Calabria 
 Chiesa di Santa Lucia a Maropati
 Chiesa di Santa Lucia a Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di Santa Lucia a Faicchio (BN)
 Chiesa di Santa Lucia a Mare a Napoli
 Chiesa di Santa Lucia al Monte a Napoli 
 Cappella di Santa Lucia a Vico Equense (NA)

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Lucia a Bologna, sconsacrata
 Chiesa di Santa Lucia a Ferrara
 Chiesa di Santa Lucia a Corcagnano (PR)
 Chiesa di Santa Lucia a Forlì
 Chiesa di Santa Lucia a Parma
 Chiesa di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone
 Chiesa di Santa Lucia a Sogliano al Rubicone (FC)

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Lucia a Fragiellis, frazione di Prepotto (UD)
 Chiesa di Santa Lucia a Prata di Pordenone (PN)

Lazio 
 Chiesa di Santa Lucia – chiesa di Fonte Nuova
 Ex-chiesa di Santa Lucia a Marino (RM)
 Chiesa di Santa Lucia a Palestrina
 Chiesa di Santa Lucia a Rieti 
 Chiesa di Santa Lucia a Roma
 Chiesa di Santa Lucia alle Botteghe Oscure a Roma
 Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone a Roma
 Chiesa e Monastero di Santa Lucia in Selci a Roma
 Chiesa di Santa Lucia della Tinta a Roma
 Chiesa di Santa Lucia a San Polo dei Cavalieri (RM)

Liguria 
 Chiesa di Santa Lucia a Savona

Lombardia 
 Chiesa di Santa Lucia a Bergamo
 Chiesa di Santa Lucia a Ambriola frazione di Costa Serina
 Chiesa di Santa Lucia a Manerba del Garda
 Chiesa di Santa Lucia a Martignana di Po (CR)
 Chiesa di Santa Lucia nella frazione di Cornale a Pradalunga (BG)

Marche 
 Chiesa di Santa Lucia a Piagge
 Chiesa di Santa Lucia a Serra San Quirico
 Chiesa di Santa Lucia a Serravalle di Chienti

Piemonte
 Chiesa di Santa Lucia a Conzano (AL)

Puglia 
 Chiesa di Santa Lucia ad Acquaviva delle Fonti (BA)
 Chiesa di Santa Lucia ad Ascoli Satriano (FG)
 Chiesa di Santa Lucia a Barletta
 Chiesa di Santa Lucia a Brindisi
 Chiesa di Santa Lucia a Canosa di Puglia (BA)
 Chiesa di Santa Lucia a Modugno (BA)

Sardegna 
 Chiesa di Santa Lucia a Barumini (SU)
 Chiesa di Santa Lucia a Bonorva (SS)
 Chiesa di Santa Lucia a Bortigiadas (SS)
 Chiesa di Santa Lucia a Cagliari
 Chiesa di Santa Lucia a Guasila (SU)
 Chiesa di Santa Lucia a Mores (SS)
 Chiesa di Santa Lucia a Oliena (NU)
 Chiesa di Santa Lucia a Ortacesus (SU)
 Chiesa di Santa Lucia a Osilo (SS)
 Chiesa di Santa Lucia a Ozieri (SS)
 Chiesa di Santa Lucia a Sennori (SS) 
 Chiesa di Santa Luciaa Siamanna (OR)
 Chiesa di Santa Lucia a Uta (CA)

Sicilia 
 Chiesa di Santa Lucia a Caltanissetta
 Chiesa di Santa Lucia a Castellammare del Golfo (TP)
 Chiesa di Santa Lucia a Licodia Eubea (CT)
 Chiesa di Santa Lucia a Mazzarino
 Chiesa di Santa Lucia a Mistretta (ME)
 Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa
 Chiesa di Santa Lucia alla Badia a Siracusa
 Chiesa di Santa Lucia a Tusa (ME) (scomparsa)

Toscana 
 Chiesa di Santa Lucia a Batignano (GR)
 Chiesa di Santa Lucia alla Sala a Brozzi (FI)
 Chiesa di Santa Lucia a Castel del Piano (GR)
 Eremo di Santa Lucia a Rosia a Chiusdino (SI)
 Chiesa di Santa Lucia a Firenze
 Chiesa di Santa Lucia al Prato a Firenze
 Chiesa di Santa Lucia dei Magnoli a Firenze
 Chiesa di Santa Lucia a Trespiano a Firenze
 Chiesa di Santa Lucia a Grosseto 
 Chiesa di Santa Lucia a Livorno
 Chiesa di Santa Lucia a Loro Ciuffenna (AR)
 Chiesa di Santa Lucia a Luciana
 Pieve di Santa Lucia a Montenero d'Orcia (GR)
 Chiesa di Santa Lucia a Montepulciano (SI)
 Chiesa di Santa Lucia a Montisi (SI)
 Chiesa di Santa Lucia a Pistoia 
 Chiesa di Santa Lucia vergine e martire a Pontedera (PI)
 Chiesa di Santa Lucia a Prato 
 Chiesa di Santa Lucia a Roselle, nel comune di Grosseto (scomparsa)
 Chiesa di Santa Lucia a San Giovanni Valdarno (AR)
 Chiesa di Santa Lucia a Santa Luce (PI)
 Chiesa di Santa Lucia a Sinalunga (SI)
 Chiesa di Santa Lucia al Borghetto a Tavarnelle Val di Pesa (FI)
 Chiesa di Santa Lucia a Uzzano (PT)
 Chiesa di Santa Lucia a Montigiano, frazione di Massarosa (LU)
 Chiesa di Santa Lucia a Corbano a Volterra (PI)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Lucia in Pratis a Bezzecca, frazione di Ledro
 Chiesa di Santa Lucia a Caltron, frazione di Cles
 Chiesa di Santa Lucia a Comasine, frazione di Peio
 Chiesa di Santa Lucia a Fiavé
 Chiesa di Santa Lucia a Fondo, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di Santa Lucia a Giustino
 Chiesa di Santa Lucia a Grumes, frazione di Altavalle
 Chiesa di Santa Lucia a Longiarù, frazione di San Martino in Badia
 Chiesa di Santa Lucia a Pietramurata, frazione di Dro

Umbria 
 Chiesa di Santa Lucia a Montefalco

Veneto 
 Chiesa di Santa Lucia a Colle Santa Lucia
 Chiesa di Santa Lucia a Dolcè
 Chiesa di Santa Lucia a Padova
 Chiesa di Santa Lucia a Segusino
 Chiesa di Santa Lucia a Treviso
 Chiesa di Santa Lucia a Valeggio sul Mincio
 Chiesa di Santa Lucia a Venezia
 Chiesa di Santa Lucia a Vicenza
 Chiesa di Santa Lucia Extra a Verona
 Chiesa di Santa Lucia a Vodo di Cadore

Slovenia 
 Chiesa di Santa Lucia a Pirano

Svizzera 
 Chiesa di Santa Lucia a Massagno

Pagine correlate
 Basilica di Santa Lucia
 Cappella di Santa Lucia
 Cattedrale di Santa Lucia
 Monastero di Santa Lucia
 Oratorio di Santa Lucia